Zkratka LES může znamenat:

 Liberálně ekologická strana – česká politická strana 
Launch Escape System – únikový systém kosmické lodi

Další významy 
 Les (rozcestník)